Claeissens ist der Name einer Malerfamilie:

Pieter Claeissens der Ältere (1499/1500–1576)
Pieter Claeissens der Jüngere (1530/36–1612)
Pieter Claeissens III. († 1623)

Siehe auch:
 Claessens
 Claessen
 Claesen